Prima Repubblica del Turkestan orientale – stato fondato nel 1933
 Seconda Repubblica del Turkestan orientale – esistita dal 1944 al 1949